Electronic flight instrument system
 European Federation of Immunological Societies